Klammt ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Klammt (1907–2003), deutscher Kieferorthopäde, Ehrenbürger von Görlitz
 Günther Klammt (1898–1971), deutscher Generalmajor
 Johannes Klammt (1936–2022), Stomatologe
 Karl Klammt (1912–1987), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Peter Klammt (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klamt